

Poolse personen
 Mieczysław Karłowicz (componist) (1876-1909), een Pools componist en dirigent
 Mieczysław Karłowicz (wielrenner) (1963), een voormalig Pools wielrenner